Natashquan – fiume del Canada
 Natashquan – municipalità del Canada